Филогене́з (или филогени́я; от  и ) — историческое развитие организмов. В биологии филогенез рассматривает развитие биологического вида во времени. Биологическая классификация основана на филогенезе, но методологически может отличаться от филогенетического представления организмов.

Описание 

Филогенез рассматривает эволюцию в качестве процесса, в котором генетическая линия — организмы от предка к потомкам — разветвляется во времени, и её отдельные ветви могут приобретать те или иные изменения или исчезать в результате вымирания.

Имеющиеся на сегодняшний день знания о ветвлении филогенетического древа получены путём построения классификации живых организмов, которая исходно была задумана Карлом Линнеем как отражение «Естественной Системы» всей природы (в том числе и неживой). Впоследствии было установлено, что такой «Естественной Системы» не существует, а то, что К. Линней принимал за проявление этой системы у животных и растений, является филогенией, то есть результатом биологической эволюции.

Для более эффективного анализа филогении в настоящее время разрабатываются принципы, в которых метод записи классификации усовершенствован по сравнению с линнеевским, что позволяет более адекватно записать филогению в форме классификации и продолжить её анализ.

Анализ филогении далёк от завершения, поскольку представляет собой выявление однократных неповторимых эволюционных событий, произошедших в прошлом, и поэтому может осуществляться только косвенными методами. Для реконструкции и филогении необходимо максимально полное знание о разнообразии видов; однако в настоящее время науке всё ещё известна лишь малая часть видов живых организмов, обитающих на Земле, и ничтожно малая часть видов, обитавших на Земле в прошлом.

См. также 
 Филогенетика
 Онтогенез
 Эволюция

Примечания

Литература 
 Иванов А. В. Происхождение многоклеточных животных. — Л., 1968
 [http://dyno-world.ru/library/osnpal/osnovi-paleontologii1.html Рауп Д., Стэнли С. Основы палеонтологии]. — М., 1974
 Северцов А. Н. Морфологические закономерности эволюции. — М. — Л., 1939
 Северцов А. Н. Главные направления эволюционного процесса, 3 изд. — М., 1967
 Тахтаджян А. Л. Происхождение и расселение цветковых растений. — Л., 1970
 Федотов Д. М. Эволюция и филогения беспозвоночных животных. — М., 1966
 Шмальгаузен И. И. Проблемы дарвинизма, 2 изд. — Л., 1960
 Юдин К. А. О понятии «признак» и уровнях развития систематики животных // «Тр. Зоологического института», 1974, т. 53

Ссылки 
 
 Становление современной филогенетики — Павлинов И. Я.

Эволюционная биология